Il singolare  del Porsche Tennis Grand Prix 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Marija Šarapova, che si è riconfermata battendo in finale Na Li per 6-4, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marija Šarapova (campionessa)
  Na Li (finale)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Sara Errani (secondo turno)

  Petra Kvitová (quarti di finale) 
  Samantha Stosur (primo turno) 
  Caroline Wozniacki (primo turno) 
  Nadia Petrova (secondo turno)

Qualificazioni

  Bethanie Mattek-Sands (semifinale)
  Dinah Pfizenmaier (primo turno)

  Nastassja Burnett (primo turno) 
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)

Wildcard

  Annika Beck (primo turno)

  Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2013
WTA Tour 2013